La palabra aman, o variantes muy similares, puede referirse a:

 la tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo amar;
 Amán, la capital del reino de Jordania, y su centro comercial, industrial y administrativo;
 la abreviatura científica del botánico Johann Amman;
 Amán, también conocido como Hamán, personaje bíblico descrito en el «Libro de Ester»;
 Aman, el continente que era el más occidental de los territorios sobre el filo del Mundo en la literatura fantástica escrita por J. R. R. Tolkien;
 A. M. A. N., una serie de televisión en tono de comedia emitida por ANT1 en Grecia;
 el acrónimo en portugués de la Academia Militar de Agulhas Negras, la academia militar de las Fuerzas Armadas de Brasil;
 el acrónimo en hebreo de la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa Israelíes;
 Aman Jordan, una organización jordana de defensa de los derechos humanos;
 el acrónimo en árabe de la Dubai Insurance and Reinsurance Company; o a
 el acrónimo de Aliansi Masyarakat Adat Nasional, una organización no gubernamental indonesia en defensa de las leyes comunitarias tradicionales;